Falconieri ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Falconieri (* um 1200; † 17. Februar 1310), einer der Gründer des Servitenordens, 1887 heiliggesprochen
 Andrea Falconieri (~1585–1656), italienischer Lautenspieler, Sänger und Komponist
 Carlo Falconieri (1806–1891), italienischer Architekt, Kunstschriftsteller
 Chiarissimo Falconieri Mellini (1794–1859), italienischer Kardinal
 Juliana von Falconieri (* um 1270, † 1341), Gründerin der Ordensgemeinschaft der Serviten-Terziarschwestern (Dienerinnen Mariä); 1737 heiliggesprochen
 Lelio Falconieri (1585–1648), italienischer Geistlicher, Kardinal der Römischen Kirche